Лори́ка — многозначный термин:

 Лори́ка — род доспеха, нагрудник легионера в Древнем Риме.
 Лори́ка — название молитвы-песнопения, особого гимна, наделяемого защитными свойствами, в западном монашестве.
 Лори́ка — туловищный панцирь у лорицифер и некоторых других беспозвоночных животных.